Feng puede referirse a:

Personas;
Feng o Fung apellido.
Feng actor chino.
Feng cantante japonés .
Feng militar chino.
Feng, militar chino.
Feng militar chino.
-Deportes ;
Feng ciclista taiwanés.
Feng gimnasta chino.
Feng gimnasta chino.
Feng deportista chino.
Feng deportista china.
Feng deportista china

Ficción ;
Feng personaje de nacionalidad china.
Feng  personaje de la saga de películas Piratas del Caribe. 
Feng película de Hong Kong.
-Mitología ;
Feng ave china que reina sobre las demás aves.
Feng monstruo comestible que se asemeja a un trozo de carne y mágicamente vuelve a crecer tan rápido como se come. 
Locaciones;
Feng localidad en Jiangsu, China.
Feng localidad en Shaanxi, China.
Programas;
Feng  aplicación libre de tipo Web Office.
Feng servidor streaming a través de redes IP.
También;
Feng-Shui antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta.
Feng-Shui, psicología del color .